Famine au Tibet peut se rapporter à :

 Les Famines au Tibet, article relatant des famines étant survenues dans l'histoire du Tibet depuis le milieu du .
 La Famine au Tibet (1960-1962) consécutive au Grand Bond en avant.
 La malnutrition au Tibet, un article sur la malnutrition dans les régions tibétaines.

Voir aussi